The Tournament steht für:

 The Tournament (Fernsehserie), eine kanadische Fernsehshow (2005/2006)
 The Tournament (Film), einen britischen Actionthriller (2009)
 The Tournament (Film, 1974) (kantonesisch: Chung taai kuen taan sang sei chin), einen Film aus Hong Kong 
 The Tournament (Novelle), eine Novelle des neuseeländischen Satirikers John Clarke